Carlos Porto (Rio de Janeiro, 29 de agosto de 1942) é um arquiteto brasileiro. Dentre suas obras, umas das mais conhecidas é o Estádio Olímpico Nilton Santos  , no Rio de Janeiro, inaugurado em 2007 e remodelado em 2006

Carlos Porto é irmão de Roberto Porto, jornalista, pai de Bruno Porto, designer gráfico, e tio de Roby Porto, locutor esportivo. 

Arquitetos do Brasil
Naturais da cidade do Rio de Janeiro